Plain City může být:

 Plain City (Ohio) – vesnice v Ohiu
 Plain City (Utah) – město v Utahu